The Ultimate Fighter: Team Nogueira vs. Team Mir foi a oitava temporada do reality show de MMA da série The Ultimate Fighter, sendo produzida no final de maio de  2008 e estreado em 17 de setembro de 2008 na  Spike TV. Essa temporada apresentava lutadores na categoria dos Pesos Meio Pesados e Pesos Leves.

O campeão do UFC interim Heavyweight champioship  Antonio Rodrigo Nogueira e o campeão de pesos pesados Frank Mir foram os treinadores dos times. Depois da temporada, os dois treiandores lutaram pelo título do UFC Interim Heavyweight no UFC 92 em dezembro, com Mir vitorioso.

Elenco

Treinadores
 Equipe Nogueira
 Antonio Rodrigo Nogueira, Treinador principal
 Daniel Valverde, treinador assistente, Jiu-Jitsu
 Al "Stankie" Stankiewicz, treinador assistente, stand up
 Alex Alves "Pitmonster", treinador assistente, preparacao física para o MMA e tradutor.
 Equipe Mir
 Frank Mir, Treinador principal
 Ken Hahn, treinador assistente, stand up
 Robert Drysdale, treinador assistente, Jiu-Jitsu

Lutadores
 Equipe Nogueira
 Pesos Leves: Rolando Delgado, Efrain Escudero, Phillipe Nover, John Polakowski.
 Pesos Meio Pesados: Ryan Bader, Jules Bruchez, Kyle Kingsbury, Shane Primm.

 Equipe Mir
 Pesos Leves: Junie Browning, Dave Kaplan, Shane Nelson, George Roop.
 Pesos Meio Pesados: Tom Lawlor, Vinny Magalhães, Eliot Marshall, Krzysztof Soszynski.

Eliminados na primeira rodada::
 Pesos Leves: Jose Aguilar, Fernando Bernstein, Charles Diaz, Joe Duarte, Brandon Garner, Brian McLaughlin (Nariz quebrado), Wesley Murch, Ido Pariente.
 Pesos Meio Pesados: Antwain Britt (Mão quebrada), Lance Evans, Karn Grigoryan (Nariz quebrado), Jason Guida (não alcançou o peso da categoria), Ryan Jimmo, Ryan Lopez, Eric Magee, Sean O'Connell, Mike Stewart.

Outros
Apresentador: Dana White
Narrado: Mike Rowe

Finale

 Luta entre Pesos Meio Pesados:  Ryan Bader vs.  Vinicius Magalhães
Bader derrotou Magalhães via KO (Socos) aos 2:18 do primeiro round, tornando-se vencendor dos Pesos Meio Pesados do oitavo TUF.
 Luta entre Pesos Leves:  Efrain Escudero vs.  Phillipe Nover
Escudero derrotou  Nover via decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28) e tornou-se o campeão de Pesos Leves do oitavo TUF.

Chaves dos Meio Pesados

Chaves dos Pesos Leves

Referências

Ligações externas
The Ultimate Fighter website
Official UFC website

2008 na televisão
Reality shows dos Estados Unidos
Episódios do TUF